Немея может означать:
 Немея — древний город с храмом Зевса Немейского и стадионом, на котором проводились Немейские игры.
 Немея (город) — малый город в Греции.
 Немея (дим) — община (дим) в Греции.